Juéry est un patronyme porté notamment par :

 Benjamin Juéry (1795-1863), homme politique français ;
 Pierre Juéry (1752-1839), juriste et homme politique français.